«Необыкновенное путешествие Серафимы» — российский мультипликационный фильм, вышедший в прокат 27 августа 2015 года. Снят по мотивам одноимённой книги Тимофея Веронина.

Сюжет 
Главная героиня, девочка по имени Серафима Воскресенская, видит сон про празднование Вербного Воскресенья (Входа Господня в Иерусалим) в церкви, где священником служит её отец. Сон заканчивается тем, что отца уводят чекисты, а храм, где шла служба, взрывают.

Сима просыпается в детском доме среди других таких же девочек, разных по происхождению. Отношения между девочками складываются сложно, в эти отношения активно вмешивается воспитательница, которая покровительствует одним и преследует других, в частности Серафиму. Заведующий детским домом, пришедший с войны инвалидом, пытается разобраться в отношениях детей. Время, к которому относится действие мультфильма, известно из отрывного календаря в кабинете заведующего, куда то и дело попадает главная героиня. Это время — предпасхальная неделя 1943 года.

Обнаружив, что Серафима Воскресенская верующая и носит нательный крест, воспитательница с помощью заведующего детским домом оформляет бумаги на то, чтобы отправить её в колонию. Девочка отказывается отречься от веры и в Пасху ждёт машину, которая должна забрать её из детдома. Но вместо этого приезжает её мама.

Роли озвучивали 
 Александр Михайлов — Серафим Саровский
 Виктория Дробина, Акилина Михайлова — Серафима 
 Вера Васильева — тётя Лиза Анастасия Бартяева — Рита Владимир Левашёв — Иван Андреевич Наталья Грачёва — Ольга Семёновна Анна Волкова — Катя Волкова Анна Мещан — Ленка Шкурова Мария Мещан — Тараскина Елена Кищик — мама Серафимы 
 Дмитрий Филимонов, Диомид Виноградов — доктор
 Игорь Старосельцев — генерал, прадед тёти Лизы
 Олег Форостенко — помещик

Актёры приведены по титрам мультфильма.

Награды, премии, фестивали 
 Гран-при ХIІІ Международного фестиваля православного кино «Покров» (14 октября 2015 года).
 XII Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел» : Анимационное кино — Специальный диплом жюри «За создание впервые на экране образа святого на примере преподобного Серафима Саровского» — «Необыкновенное путешествие Серафимы».
 Номинация на премию «Золотой орёл» (2016)

Оценка критиков 
 Рецензия на фильм на портале «Профисинема» 
 Рецензия Е. С. Сенявской на сайте ИА REGNUM
 Рецензия Ю. Аваковой в «Российской газете»

Показы по телевидению 
Мультфильм был показан 7 января 2016 года, в Рождество, по телеканалу Россия-1.

Примечания

Ссылки 
Необыкновенное путешествие Серафимы — kinoatis.ru 

Полнометражные мультфильмы России
Мультфильмы России 2015 года
Мультфильмы о христианстве
Фильмы о православии